Со́лнечный – район в Иркутске, в составе Октябрьского административного округа. Расположен в юго-восточной части города, на правом берегу Иркутского водохранилища.

Район выстроен на одноимённом полуострове, образованном после строительства плотины Иркутской ГЭС и затопления прилегающих территорий. 
Застройка района началась в 1975 году. Ранее на месте Солнечного располагался посёлок Малая Разводная.

Район граничит с запада с Байкальским микрорайоном , с севера — с территорией международного аэропорта Иркутск, с востока — с коттеджным посёлком Солнечный-1 и посёлком Новая Разводная, с юга омывается Чертугеевским заливом Иркутского водохранилища, которое переходит в реку Ангару. Основными магистралями района являются Байкальская улица (продолжающаяся в автодорогу в направлении посёлка Листвянка) и проспект Маршала Жукова.

Инфраструктура 
На территории района расположены 18 крупных продовольственных магазинов, в том числе супермаркеты сетей «Слата», «Берег», объекты мелкорозничной торговли, 19 предприятий общественного питания, 34 предприятия бытового и коммунального обслуживания.

Промышленность 
На территории района расположен Иркутский молочный завод (сдан в 1978 году, с 2001 года входит в состав группы компаний «Янта»), крупнейшее предприятие молочной промышленности в Восточной Сибири. Ассортимент составляет более 90 видов продукции .

Жилищное строительство 
Солнечный – активно застраиваемый жилой район. Южная и центральная части преимущественно застроены в 1970 - 1980-х годах. В настоящее время активно застраивается северная часть района. Сданы в эксплуатацию крупные многоэтажные жилые комплексы – «Новый город», «Сантоки», «АдмиралЪ», «Море Солнца», готовится к сдаче новый жилой комплекс «Символ». Также развивается малоэтажное строительство – в виде коттеджей и таунхаусов (улица Ржанова).

Социальная сфера 
К медицинским учреждениям относится городская детская поликлиника №2 (Маршала Жукова пр., 62), стоматологическая поликлиника № 1 (Маршала Жукова пр., 70б), и 13 аптек. В составе детской поликлиники работают стоматологическое отделение и молочная кухня.

В районе работают 5 детских садов, 3 общеобразовательных средних школы (№47, 22, 25), а также учреждения средне-специального и высшего образования:
 Иркутский технологический колледж
 Иркутский филиал Академии труда и социальных отношений
 Восточно-Сибирский институт экономики и права (ВСИЭП)
 Экономический факультет Иркутской государственной сельскохозяйственной академии
 Колледж (училище) олимпийского резерва

Спорт и отдых 
Функционирует многопрофильный спортивный комплекс «Байкал-Арена» (открыт 3 сентября 2012 года), являющийся базой Иркутского колледжа олимпийского резерва, имеющий 2 тренажерных зала, залы для занятий по тяжелой атлетике, пауэрэлифтингу, настольному теннису, аэробике, спортивной борьбе, спортивным единоборствам и каратэ-до, дзюдо, спортивной аэробике, художественной гимнастике, а также легкоатлетическим манеж. Также в составе колледжа имеется бассейн.

Работает несколько спортивных секций. В зимнее время на льду около ледокола «Ангара» функционирует каток, работает прокат снаряжения.

Транспорт 
По территории района проходят автобусные, троллейбусные, трамвайные маршруты, а также маршрутные такси.

На берегу Чертугеевского залива расположена пристань «Ракета» (проспект Маршала Жукова, 98б), являющаяся важным узлом навигации по Иркутскому водохранилищу и озеру Байкал. От неё отправляются суда на Большие Коты, бухту Песчаную, остров Ольхон, Усть-Баргузин, Северобайкальск, Нижнеангарск, круизные и экскурсионные суда. Также функционируют лодочная станция и яхт-клуб. Вокруг пристани расположена зона отдыха.

Автобусы и маршрутные такси 
 №16 Ж/д вокзал — пристань «Ракета»
 №16с Центральный Рынок — проспект Жукова
 №16к Сквер им. Кирова — проспект Жукова
 №17 Автовокзал — пос. Молодёжный (не работает)
 №56 улица Радищева — проспект Жукова

 №5к Центральный рынок — Сибэкспоцентр
 №72 Ж/д вокзал — Гормолкомбинат (не работает)
 №87 микрорайон Топкинский — пристань «Ракета»
 №417 Ж/д вокзал — ИСХИ (в Солнечном следует через Гормолкомбинат)
 №450 Центральный рынок — пос. Молодёжный
 №416 Центральный рынок — Ново-разводная

Троллейбусы 
 №1 Лодочная — Жуковского
 №3 Лодочная — предместье Марата
 №5 Лодочная — Сквер им. Кирова (не работает)

Трамваи 
 №5 Волжская — Солнечный
 №6 Центральный Рынок — Солнечный (действует с 24 октября 2013 года)

Достопримечательности 
Основной достопримечательностью Солнечного является ледокол «Ангара» - музей на борту самого старого из сохранившихся ледоколов в мире. Он был спущен на воду в 1900 году, использовался для навигации по Ангаре и Байкалу, в 1990 году поставлен на прикол и превращен в музей (проспект Маршала Жукова, 36а).

Памятник Маршалу Жукову установлен в 2005 году в честь 60-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Скульптор А. Миронов.

Также важным объектом является Сибэкспоцентр (ул. Байкальская, 253а) – комплекс выставочных площадей, состоящий из трех павильонов общей площадью 4500 м² и открытой выставочной площадки 3400 м². Ежегодно он принимает более 30 региональных и международных выставок, конференций, симпозиумов. Сибэкспоцентр является основной площадкой проведения Байкальского экономического форума

В 2014-2015 годах планируется благоустройство набережной от ледокола до пристани «Ракета».

Озеро и роща между улицами Ширямова и Дыбовского являются популярным местом для летнего отдыха, купания, рыбной ловли.

Примечания 

Микрорайоны Иркутска